Présilly est un toponyme qui peut désigner :

 Présilly (Jura), commune française du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Présilly (Haute-Savoie), commune française du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France